Kleine Aa (soms ook geschreven als Kleine A) is de naam van verschillende wateren in Nederland en België:

Kleine Aa (Wildertse Beek) of Wildertse Beek bij Kalmthout, Essen en Roosendaal
Kleine Aa of Dommeltje bij Boxtel
Kleine Aa (Someren) bij Someren
Kleine Aa (Zwolle), een voormalige waterloop in Zwolle
Aa of Weerijs bij Wuustwezel